Кюттен () — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Кюттен () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.